Salvatore Piccolo (1911-1984) – avvocato e senatore
 Salvatore Piccolo (1948) – avvocato e deputato